Олег Беспалов:
 Беспалов, Олег Павлович (род. 1949) — украинский политик.
 Беспалов, Олег Ярославович (1961—1981) — рядовой, погиб во время войны в Афганистане.